James McCarthy (geograaf)
 James McCarthy (voetballer)